Анастасія Мискіна була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Мартіна Хінгіс виграла титул, у фіналі перемігши Ольгу Пучкову з рахунком 6–0, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Singles Draw 

Тур WTA 2006
2006